Naranjo dulce puede referirse a:

 El nombre común de la planta Citrus × aurantium.
 El nombre común de la planta Citrus × sinensis.